Hermann Ernesto Francisco Bernardo de Hohenlohe-Langenburg (en alemán, Hermann Ernst Franz Bernhard zu Hohenlohe-Langenburg; Langenburg, 31 de agosto de 1832-ibidem, 9 de marzo de 1913) fue el 6.º príncipe de Hohenlohe-Langenburg y gobernador del Territorio Imperial de Alsacia y Lorena (Reichsland Elsaß-Lothringen).

Biografía  

Hijo de Ernesto de Hohenlohe-Langenburg y de Feodora de Leiningen, era también uno de los sobrinos de la reina Victoria del Reino Unido, y a su vez tío segundo del emperador alemán Guillermo II. Después de una educación principesca, Hermann estudió derecho en Berlín. En 1860, el matrimonio morganático de su hermano mayor le hizo a él heredero de los títulos y posesiones de su padre.

A partir del 4 de marzo de 1861, Hermann de Hohenlohe-Langenburg tomó posesión por derecho de un asiento en la Cámara Alta del Reino de Wurtemberg (Württembergische Landstände) de la que sería su vicepresidente. En 1862, contrajo matrimonio con la princesa Leopoldina de Baden (1837-1903) que le daría tres hijos. De 1871 a 1881, tomó asiento en el Reichstag, donde se mostró un ferviente defensor del Imperio guillermino. También es igualmente un ferviente partidario de la política colonial. En efecto, preside la Sociedad Colonial Alemana (Deutsche Kolonialgesellschaft). De 1894 a 1907, Hermann de Hohenlohe-Langenburg alcanza el puesto de «Gobernador Imperial» (Reichsstatthalter) del Territorio Imperial de Alsacia-Lorena, los territorios de Alsacia y Lorena anexionados al Imperio alemán después de 1871.

Matrimonio e hijos 
El 24 de septiembre de 1862, en Karlsruhe, contrajo matrimonio con la princesa Leopoldina de Baden, hija del príncipe Guillermo de Baden. Tuvieron tres hijos:

Ernesto II (13 de septiembre de 1863-11 de diciembre de 1950), príncipe de Hohenlohe-Langenburg. Desposó a la princesa Alejandra de Sajonia-Coburgo-Gotha.
Elisa (4 de septiembre de 1864-18 de marzo de 1929), desposó al príncipe Enrique XXVII de Reuss (línea menor).
Feodora (23 de julio de 1866-1 de noviembre de 1932), desposó a Emico, 5.º príncipe de Leiningen.

Honores 
Recibió las siguientes órdenes y condecoraciones:

Ancestros

Véase también 
Familia Hohenlohe
Hohenlohe-Langenburg

Referencias

Bibliografía 
 Kurt Eißele: Fürst Hermann zu Hohenlohe-Langenburg als Statthalter im Reichsland Elsass-Lothringen 1894–1907. O.O., 1950
 Günter Richter: Hermann Fürst zu Hohenlohe-Langenburg. En: Neue Deutsche Biographie (NDB). Vol 9, Duncker & Humblot, Berlín, 1972 (p. 491 y sigs.)
 Otmar Schwenhuth: Lebenslauf Seiner Durchlaucht des Fürsten Hermann zu Hohenlohe-Langenburg. Gerabronn, 1913
 Gerhard Taddey: Hermann Fürst zu Hohenlohe-Langenburg. In: Lexikon der deutschen Geschichte. 3. Auflage. Stuttgart 1998, Band 1, p. 573
 Oliver Schulz: Fürst Hermann zu Hohenlohe-Langenburg (1832–1913). Kolonialpolitiker und Statthalter im Reichsland Elsass-Lothringen. In: Alma Hannig, Martina Winkelhofer-Thyri (Hrsg.): Die Familie Hohenlohe. Eine europäische Dynastie im 19. und 20. Jahrhundert. Verlag Böhlau, Köln 2013, ISBN 978-3-41222201-7, pp. 271–285
 Enciclopedia Brockhaus online. s.v. Hohenlohe, 4

Enlaces externos 

 Hermann zu Hohenlohe-Langenburg en daten.digitale-sammlungen.de.

Generales de Prusia
Conservadores
Militares alemanes de la guerra franco-prusiana
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Príncipes de Hohenlohe-Langenburg
Caballeros de primera clase de la Orden del León de Zähringen
Grandes cruces de la Orden de la Corona de Wurtemberg
Nobles de Alemania del siglo XIX
Nobles de Alemania del siglo XX
Miembros hereditarios de la Cámara de los Señores de Wurtemberg
Nacidos en Langenburg